Denholm kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Denholm (kommun), Québec, Outaouais,

Storbritannien 

 Denholm (ort), Skottland, The Scottish Borders, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar